Ubuntu può essere:
 Ubuntu («comunità» in lingua bantu) etica o ideologia dell'Africa sub-Sahariana
 Ubuntu, sistema operativo Linux, da cui si sono formate altre distribuzioni:
 Kubuntu
 Xubuntu
 Edubuntu
 Ubuntu Mobile
 Ubuntu-Eee
 Ubuntu Studio
 Ubuntu Netbook Edition
 Ubuntu MID
 Ubuntu Customization Kit, software per la personalizzazione dei live CD Ubuntu
 Ubuntu Live USB creator, software per creare Live USB
 Ubuntu One, software per immagazzinare file
 Ubuntu Cola, bevanda certificata fairtrade
 202373 Ubuntu, asteroide della fascia principale